Мусса́ Сиди́ Яя́ Дембеле́ (; родился 16 июля 1987, Вилрейк, Бельгия) — бельгийский футболист, полузащитник.

Биография 
Родился в Бельгии. Его отец — малиец, а мать — бельгийка фламандского происхождения. Исповедует ислам.

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в команде «Жерминаль Беерсхот», которая выступала в чемпионате Бельгии. Первый матч сыграл в 16 лет. За два года, проведенных в «Жерминале», сыграл всего 20 матчей и забил один гол. В 2005 году им интересовался амстердамский «Аякс», но Дембеле перешёл в «Виллем II» Тилбург, где провёл один сезон 2005/06, в котором забил 9 мячей. В 2006 году перешёл в АЗ, тогда команду возглавлял Луи Ван Гал. АЗ в сезоне 2006/07 стал бронзовым призёром чемпионата, проиграл в финале Кубке Нидерландов «Аяксу», проиграл в плей-офф за выход в Лигу чемпионов тому же «Аяксу» (2:4). В том сезоне Дембеле забил 6 голов. В сезоне 2007/08 АЗ занял 11 место, Дембеле забил четыре гола. В сезоне 2008/09 Дембеле не играл с октября до декабря из-за травмы, но в конце сезона был признан лучшим игроком Эредивизии.

12 августа 2010 года перешёл в «Фулхэм», подписал контракт до 2013 года, клуб заплатил за него £5 млн. Получил 30 номер. Первый гол забил в матче против клуба «Порт Вейл» в рамках Кубка Лиги. Летом 2012 года перешёл в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», где получил 19 номер. В сезоне 2018/2019 сыграл 10 матчей в АПЛ и 2 в Лиге Чемпионов.

В январе 2019 года перешел из «Тоттенхэма» в китайский клуб «Гуанчжоу Фули». В этом же клубе 8 февраля 2022 года завершил карьеру футболиста в 34 года.

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»